Уједињено Краљевство се може односити на:

 Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске (Уједињено Краљевство)
 Уједињено Краљевство Велике Британије и Ирске (1801—1927)
 Уједињено Краљевство Велике Британије (Краљевство Велика Британија) (1707—1801)